Генри Роулинсон:
 Роулинсон, Генри Кресвик (1810—1895) — британский археолог, ассириолог, лингвист и дипломат, дешифровщик персидской клинописи.
 Роулинсон, Генри Сеймур (1864—1925) — британский генерал, участник битвы на Сомме.